Monte Crocione è il nome con cui sono conosciute tre diverse cime delle Prealpi Luganesi, in provincia di Como e Lecco:

Monte Crocione: nome non ufficiale attribuito al Pizzo della Croce (1.491 m s.l.m.) nel comasco
Monte Crocione: cima (1.641 m s.l.m.) legata al Monte di Tremezzo (1.700 m s.l.m.) e al Monte Galbiga (1.698 m s.l.m.) sempre nel comasco
Monte Crocione: cima principale (877 m s.l.m.) del Colle di Brianza nel lecchese